La parola Parvus indica il 

 Burramys parvus o Opussum di montagna
 Changchunsaurus parvus, un dinosauro
 Aleksandr L'vovič Parvus